Jur. kan som auktorsförkortning betyda:

 Jacob Juratzka
 Jakob Jacob Juratzka

Robotskapade auktorsförkortningar